Une appliance UTM Astaro est un boîtier regroupant des fonctionnalités de sécurité réseau édité par Sophos après le rachat de la société Allemande Astaro.

Toutes les appliances UTM Astaro sont certifiées Critères communs et ICSA.

Liste des appliances UTM Astaro Security Gateway 

 ASG 110, ASG 120 : entrée de gamme jusqu'à environ 50 utilisateurs
 ASG 220, ASG 320 : milieu de gamme jusqu'à environ 300 utilisateurs
 ASG 425, ASG 525 : haut de gamme jusqu'à plusieurs milliers d'utilisateurs

Gestion unifiée des attaques - Appliances UTM Astaro

Voir aussi 

 Unified threat management

Liens externes 

 Site officiel
 Site français

Références

Boîtier pare-feu